| mål        = {{#expr:
 33 +
 18 +
 28 +
 33}}
| publik     = {{#expr:
 327061 +
 76061 +
 130948 +
 224611}}
| flest mål  = 
| bästspelare= 
| uppflyttade= 
| nedflyttade= 
| föregående = 2020/2021
| följande   = 2024/2025
}}
Uefa Nations League B 2022/2023 spelades mellan 2 juni och 27 september 2022.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Målskyttar
Det har gjorts 112 mål på 42 matcher, vilket ger ett snitt på 2,67 mål per match (uppdaterad per den 21 oktober 2022).

6 mål

 Erling Haaland
 Aleksandar Mitrović

4 mål
 Stefan Mugoša

3 mål

 Edin Džeko
 Teemu Pukki
 Benjamin Šeško
 Emil Forsberg
 Artem Dovbyk

2 mål

 Eduard Spertsyan
 Smail Prevljak
 Benjamin Källman
 Joel Pohjanpalo
 Jón Dagur Þorsteinsson
 Þórir Jóhann Helgason
 Manor Solomon
 Shon Weissman
 John Egan
 Michael Obafemi
 George Pușcaș
 Stuart Armstrong
 Lyndon Dykes
 John McGinn
 Luka Jović

1 mål

 Armando Broja
 Ermir Lenjani
 Taulant Seferi
 Myrto Uzuni
 Vahan Bichakhchyan
 Artak Dashyan
 Ermedin Demirović
 Luka Menalo
 Miralem Pjanić
 Oliver Antman
 Mikael Anderson
 Arnór Sigurðsson
 Liel Abada
 Tai Baribo
 Dor Peretz
 Adam Marušić
 Marko Vukčević
 Alexander Sørloth
 Robbie Brady
 Alan Browne
 Nathan Collins
 Troy Parrott
 Nicușor Bancu
 Dennis Man
 Andrei Rațiu
 Florin Tănase
 Ché Adams
 Ryan Christie
 Jack Hendry
 Scott McKenna
 Anthony Ralston
 Saša Lukić
 Sergej Milinković-Savić
 Nemanja Radonjić
 Dušan Vlahović
 Andrija Živković
 Adam Gnezda Čerin
 Andraž Šporar
 Petar Stojanović
 Viktor Claesson
 Anthony Elanga
 Viktor Gyökeres
 Dejan Kulusevski
 Danylo Ihnatenko
 Oleksandr Karavajev
 Ruslan Malinovskyj
 Vitalij Mykolenko
 Viktor Tsyhankov
 Oleksandr Tymtsjyk
 Oleksandr Zubkov

1 självmål
 Daníel Leó Grétarsson (mot Israel)

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Fotbollssäsongen 2022/2023
2022 i Europa
2023 i Europa
Uefa Nations League